Bengough ist der Familienname folgender Personen:
 John Wilson Bengough (1851–1923), kanadischer Cartoonist
 William Bengough (1863–1932), amerikanischer Maler

Bengough ist außerdem der Name folgender Orte:

In Kanada:
 Bengough (Saskatchewan), eine Kleinstadt (Town) in der Provinz Saskatchewan